

Sigle 
 NYU – sigla della New York University, università statunitense

Codici 
 NYU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyaung-U (Birmania)
 nyu – codice ISO 639-3 della lingua nyungwe

Personaggi immaginari 
 Nyu – un altro nome dato a Lucy, personaggio del manga/anime "Elfen Lied"